Långrevet kan syfta på följande platser:

Finland 

 Långrevet, Korsholm, Österbotten, 
 Långrevet, Malax, Österbotten,

Se även
Långreven
Långreveln
Lågrevet

Robotskapade Finlandförgreningar